Tinotenda "Tino" Kadewere (Harare, 5 de janeiro de 1996) é um futebolista profissional zimbabuano que atua como atacante pelo , emprestado pelo .

Carreira
Kadewere começou no futebol europeu, jogando na Suecia por três temporadas. Transferiu-se para o futebol francês no Le Havre, na Ligue 2, tendo grande destaque na temporada de 2019-2020, com 20 gols.

Suas atuações chamaram atenção do Lyon, que o contratou no meio de 2020.

Seleção nacional 
Tino Kadewere representou o elenco da Seleção Zimbabuense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Naturais de Harare
Futebolistas do Zimbábue
Futebolistas do Djurgårdens IF
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Real Club Deportivo Mallorca
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021